«Невинный»:
 «Невинный» — фильм 1976 года. 
 «Невинный» — фильм 1993 года.